Keyserling puede referirse a:

 Eugen von Keyserling, naturalista alemán.
 Hermann Graf Keyserling, también conocido como Hermann von Keyserling, filósofo alemán.
 Alexander von Keyserling, geólogo y paleontólogo germano-ruso.
 Eduard von Keyserling, literato alemán.